Anders Petter Andersson kan syfta på:

Anders Peter Andersson (1824–1904) svensk riksdagsman, "Andersson i Helgesta"
Anders Petter "Ljurskamjölnaren" Andersson (1829–1878), svensk väckelsepredikant i Vårgårdatrakten